Szabó Miklós
 Szabó Miklós (1821–1907) a Magyar Kúria elnöke 1888 és 1905 között
 Szabó Miklós (1884–1960) klasszika-filológus
 Szabó Miklós (1888– ?) festőművész
 Szabó Miklós (1908–2000) atléta, hosszútávfutó
 Szabó Miklós (1909–1999) énekes, zenei műfordító
 Szabó Miklós (1914–1995) festőművész
 Szabó Miklós (1922) író, újságíró, kisgazda politikus, a nyugati emigrációba beépült hírszerző 
 Szabó Miklós (1928–1979) közgazdász
 Szabó Miklós (1928–2022) atléta, hosszútávfutó, edző
 Szabó Miklós (1931–2020) Kossuth-díjas karnagy
 Szabó Miklós (1932–2016) erdélyi magyar történész
 Szabó Miklós (1935–2000) történész, SZDSZ-es politikus, országgyűlési képviselő
 Szabó Miklós (1937) labdarúgó (Szegedi EAC)
 Szabó Miklós (1939) atléta, gátfutó (Szekszárd, Pécs)
 Szabó Miklós (1940) régész, az MTA tagja
 Szabó Miklós (1944–2015) menedzser, Budapest XIII. kerületének polgármestere
 Szabó Miklós (1944–) grafikus
 Szabó Miklós (1951) jogász, egyetemi tanár
 Szabó Miklós (1955) cselgáncsozó, edző
 Szabó Miklós (1958) repülőmodellező
 Szabó Miklós tanár, MDF-es politikus, Mosonmagyaróvár polgármestere
 Szabó Miklós újságíró, politikai fogoly
 Szabó Miklós zenész
 Szabó Miklós (?) vállalkozó, a Tranzit-Ker Zrt. vezérigazgatója
 Szabó Miklós Mikola-díjas tanár

hasonló nevűek
 M. Szabó Miklós (1942–2021) hadtörténész, az MTA tagja

Jegyzetek